Сутцу (Хоккайдо)
 Повіт Сутцу